Exmouth (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Devon
Exmouth (Australië), een plaats in het westen van Australië
Golf van Exmouth, een zee in het westen van Australië